Johnsonville bezeichnet mehrere Orte

in Australien:
 Johnsonville (Victoria)

in Neuseeland:
 Johnsonville (Neuseeland)

in den Vereinigten Staaten:
 Johnsonville (Alabama)
 Johnsonville (Illinois)
 Johnsonville (Indiana)
 Johnsonville (Kentucky)
 Johnsonville (New York)
 Johnsonville (South Carolina)
 Johnsonville (South Dakota), im Deuel County
 Johnsonville (Wisconsin), im Sheboygan County
 Johnsonville Village, eine verlassene Stadt in Connecticut

Siehe auch:
 Johnsonville Township